Tancoco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tancoco, Pánuco, ort, Veracruz, 
 Tancoco (kommun), Veracruz,